Okruh Zandvoort, také označovaný jako Circuit Park Zandvoort, je závodní okruh, nacházející se v městě Zandvoort v Nizozemsku. Okruh je nyní využíván pro závody F3, F1, W Series a ADAC GT Masters. Stavba okruhu byla dokončena v roce 1948 a první závod Formule 1 se zde jel již v roce 1952. Závod zde tehdy vyhrál italský závodník Alberto Ascari ze stáje Ferrari, tehdy obsadila stáj první tři místa v závodě, a to se od té doby žádné stáji na okruhu nepovedlo. V roce 1985 se na okruhu přerušily prestižní závody Formule 1 a byly obnoveny až po 35 letech v roce 2021, kdy závod ovládl domácí mladý jezdec a pozdější mistr světa Max Verstappen ze stáje Red Bull Racing. Délka okruhu je 4307 metrů. Nachází se zde 15 zatáček a 2 DRS (Drag Reduction System) zóny. Normální závod Formule 1 se zde jezdí na 72 kol.

Reference

Externí odkazy 
 

Okruhy Formule 1
Sport v Nizozemsku
Grand Prix Nizozemska
Motoristické sporty v Nizozemsku
Sport v Severním Holandsku
Stavby v Nizozemsku